Lombo (Macedo de Cavaleiros) - bestuurlijke eenheid in Portugal
 Lombo (taal) - een der Bantoetalen
 Lombo (Congo-Kinshasa) - plaats in Congo-Kinshasa